Дора Габе може да се отнася за:
 Дора Габе (1888 – 1983), българска поетеса и преводачка

Вижте също 
 Национална литературна награда „Дора Габе“, присъждана от Община Добич на всеки пет години за значителни художествени постижения в духа на посланията на Дора Габе за принос в националната литература
 Национална литературна награда „Дора Габе“ за млади поетеси, присъждана от Община Генерал Тошево и Съюза на българските писатели, Издателска къща „Пламък“ и Народно читалище „Дора Габе“ в с. Дъбовик за стихотворения на млади поетеси